Naoeka (uitgeverij), Russische uitgeverij van wetenschappelijke literatuur
Naoeka (ISS-module), component van het internationale ruimtestation ISS